Hadrat (; türkisch Hazreti) bedeutet wörtlich übersetzt „Gegenwart“. Es handelt sich hier um eine Anredeform, die hohen Respekt zum Ausdruck bringt und die folgenden Bedeutungen hat:

 bei einem hohen Beamten Euer Ehren
 bei einem Geistlichen Ehrwürden
 bei einem König Eure Majestät
 bei Namen von Propheten, ihren Gefährten, Imamen samt Nachkommen oder bei Heiligen (meist Sufis) drückt sie im Sinne von „Der von Gott Berufene“ die Heiligkeit der Person aus

 ḥaḍra (Gegenwart, Anwesenheit) ist auch eine Bezeichnung für gemeinschaftliche Formen des Dhikr.

Siehe auch:
 Liste islamischer Begriffe auf Arabisch